spot – w ekonomii, realizowana natychmiastowo umowa kupna-sprzedaży 
 spot – metoda pomiaru światła
 spot – typ oświetlenia
 Spot – właśc. Glen Lockett, amerykański producent muzyczny
 spot reklamowy (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 SPOT